Miejscowości w USA:
 Crenshaw – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Panola
 Crenshaw – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Jefferson
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Crenshaw (ang. Crenshaw County) – w stanie Alabama